Roger Conant (colon) (c.1592–1679), un colon américain
Roger Conant (1909-2003), herpétologiste américain
 Roger Conant (1er baronnet) (1899–1973), homme politique britannique

Voir aussi
Conant